Irene kan syfta på:

 Irene, ett kvinnonamn
 14 Irene, en asteroid
 Irene, svenskt indiepopband
 Orkanen Irene (2011)
 Mina jag & Irene, film
 Mjölnarens Iréne, sång
 Irene, South Dakota – ort